Le pont de la Citadelle peut faire référence à plusieurs ponts en France :
 un pont sur l'Isère à Grenoble ;
 l'ancien nom d'un pont sur le bassin Vauban à Strasbourg.

Citadelle